Bösstjärn kan syfta på:
 Bösstjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (0,7 ha)
 Bösstjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn